

Persone 
 Antonino Callari (1882-1940) – avvocato e politico italiano
 Francesco Callari (1910-1996) – saggista e critico teatrale e cinematografico italiano
 Matilde Callari Galli (1934) – antropologa italiana
 Sandro Callari (1953) – ciclista italiano

Altro 
 Callari – famiglia nobile siciliana